NGC 6175-1
NGC 6175-2